Moso in Passiria, comune della provincia autonoma di Bolzano.
 Moso, frazione di Sesto (BZ).
 Il Moso, una vasta area collocata a nord ovest di Crema (CR), parzialmente protetta dal parco agricolo del Moso.
 I Moso, gruppo etnico della Cina meridionale